De Deense voetbalclub FC Kopenhagen speelt sinds 1992 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Kopenhagen

Statistieken

UEFA Cup (seizoen 1992/93)

Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Kopenhagen vertegenwoordigden in de UEFA Cup, seizoen 1992/93 onder leiding van trainer-coach Benny Johansen. De Deense formatie werd in de tweede ronde uitgeschakeld door het Franse AJ Auxerre.

UEFA Champions League (seizoen 1993/94)

Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Kopenhagen vertegenwoordigden in de UEFA Champions League, seizoen 1993/94 onder leiding van trainer-coach Benny Johansen. De Deense formatie werd in de tweede ronde uitgeschakeld door het Italiaanse AC Milan na in de eerste ronde afgerekend te hebben met Linfield FC uit Noord-Ierland.

UEFA Cup (seizoen 1994/95)

Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Kopenhagen vertegenwoordigden in de UEFA Cup, seizoen 1994/95 onder leiding van trainer-coach Benny Johansen. De Deense formatie werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door het Slowaakse Slovan Bratislava.

Europacup II (seizoen 1995/96)

Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Kopenhagen vertegenwoordigden in de Europacup II, seizoen 1995/96 onder leiding van trainer-coach Michael Schäfer. De Deense formatie werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door het Tsjechische SK Hradec Králové.

Europacup II (seizoen 1997/98)

Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Kopenhagen vertegenwoordigden in de Europacup II, seizoen 1997/98 onder leiding van de Zweedse trainer-coach Kent Karlsson. De Deense formatie werd in de achtste finales uitgeschakeld door het Spaanse Real Betis.

Europacup II (seizoen 1998/99)

Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Kopenhagen vertegenwoordigden in de Europacup II, seizoen 1998/99 onder leiding van trainer-coach Kim Brink. De Deense formatie werd in de achtste finales uitgeschakeld door de Engelse topclub Chelsea.

UEFA Champions League (seizoen 2001/02)

Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Kopenhagen vertegenwoordigden in het kwalificatietoernooi van de UEFA Champions League, seizoen 2001/02 onder leiding van de Zweedse trainer-coach Hans Backe. De Deense formatie werd in de derde voorronde uitgeschakeld door de Italiaanse topclub SS Lazio, waardoor de ploeg werd verwezen naar de UEFA Cup.

UEFA Cup (seizoen 2001/02)

Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Kopenhagen vertegenwoordigden in de UEFA Cup, seizoen 2001/02 onder leiding van de Zweedse trainer-coach Hans Backe. De Deense formatie werd in de derde ronde uitgeschakeld door de Duitse topclub Borussia Dortmund.

UEFA Champions League (seizoen 2003/04)

Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Kopenhagen vertegenwoordigden in het kwalificatietoernooi van de UEFA Champions League, seizoen 2003/04 onder leiding van de Zweedse trainer-coach Hans Backe. De Deense formatie werd in de derde voorronde uitgeschakeld door het Schotse Glasgow Rangers, waardoor de ploeg werd verwezen naar de UEFA Cup.

UEFA Cup (seizoen 2003/04)

Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Kopenhagen vertegenwoordigden in de UEFA Cup, seizoen 2003/04 onder leiding van de Zweedse trainer-coach Hans Backe. De Deense formatie werd in de tweede ronde uitgeschakeld door het Spaanse RCD Mallorca.

Europa League 2019/20

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Denemarken
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Kopenhagen
Kopenhagen